Сове́тский проспект — проспект в России:

 Советский проспект (Великий Устюг)
 Советский проспект (Вологда)
 Советский проспект (Калининград)
 Советский проспект (Кемерово)
 Советский проспект в Немчиновке
 В Санкт-Петербурге:
 Советский проспект — проспект в Невском районе.
 Советский проспект — проспект в Сестрорецке.
 Советский проспект — бывшее название Суворовского проспекта (1918—1944).

Сове́тский проспект — проспект в Беларуси:
 Советский проспект в Барановичах

См. также 
 Советская улица
 Советская площадь
 Советский переулок